Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Joanne Russell e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Sue Barker e Paula Smith 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Andrea Jaeger /  Anne Smith (semifinali)
 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (Campionesse)
 Sue Barker /  Paula Smith (finale)
 Regina Maršíková /  Mary Lou Daniels (quarti di finale)

 Mima Jaušovec /  Renáta Tomanová (secondo turno)
 Laura duPont /  Barbara Jordan (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Kim Sands (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Hana Strachonova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1981